Hjalmar Lundgren kan syfta på:

 Hjalmar Lundgren (författare) (1880-1953), svensk författare och biblioteksman
 Hjalmar Lundgren (journalist) (1868-1934), svensk journalist och författare